John McCall est un nom pouvant désigner:

 (1859-1920), homme politique américain du Tennessee
 (1860-1919), homme politique australien de Tasmanie
 (1863-1950), homme politique américain de New York

Voir aussi

McCall, John